Die Swiss Indoors Basel 2015 waren ein Tennisturnier, das vom 26. Oktober bis 1. November 2015 in Basel stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2015 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Valencia die Valencia Open gespielt, die im Gegensatz zum Swiss Indoors Basel, einem Turnier der Kategorie ATP World Tour 500, zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten. Der Austragungsort des Turniers war die St. Jakobshalle, die knapp hinter der Basler Stadtgrenze in Münchenstein liegt.

Titelverteidiger im Einzel war Roger Federer, im Doppel waren es Vasek Pospisil und Nenad Zimonjić.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die gesamten finanziellen Verpflichtungen lagen bei 2'022'300 Euro, das Preisgeld lag bei 1'575'295 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 25. und 26. Oktober 2015 in der St. Jakobshalle statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze in der Einzelkonkurrenz sowie ein Platz in der Doppelkonkurrenz, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Website des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Website (PDF; 100 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Website (PDF; 125 kB)
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP-Website (PDF; 120 kB)
 Turnierplan Qualifikation Doppel auf der ATP-Website (PDF; 114 kB)

ATP World Tour 2015
Tennisturnier in Münchenstein